Карвалью () — фамилия португальского происхождения. Известные носители:
 Карвалью, Бернарду (род. 1960) — бразильский писатель и журналист.
 Карвалью, Вальтер (род. 1947) — бразильский кинооператор и режиссёр.
 Карвалью, Вильям (род. 1992) — португальский футболист.
 Карвалью, Жоакин (род. 1959) — индийский хоккеист на траве.
 Карвалью, Жозе Кандиду де Мелу (1914—1994) — бразильский энтомолог. Член Бразильской академии наук.
 Карвалью, Жуан ди Соза (1702—1798) — португальский композитор.
 Карвалью, Мария Ваш де (1847—1921) — португальская писательница.
 Карвалью, Мике (род. 1983) — бразильский боксёр.
 Карвалью, Паулу (род. 1986) — бразильский боксёр.
 Карвалью, Рафаэл (род. 1986) — бразильский боец смешанного стиля.
 Карвалью, Рикарду (род. 1978) — португальский футболист.
 Карвалью, Роза (род. 1952) — португальская художница.
 Карвалью, Себастьян Жозе (1699—1782) — португальский политик эпохи Просвещения.
 Карвалью, Силвину Жуан де (род. 1981) — бразильский футболист.
 Карвалью, Фабиу (род. 2002) — английский футболист португальского происхождения.
 Карвалью, Флавио (1916—1990) — бразильский шахматист.
 Карвалью, Эваристу (1941—2022) — президент Сан-Томе и Принсипи (2016—2021).
 Карвалью, Элеазар де (1912—1996) — бразильский композитор и дирижёр.

Составные фамилии 
 Мендеш ди Карвалью, Жозе (1941—1968) — ангольский партизан, командир ЭПЛА.
 Сарайва де Карвалью, Отелу (1936—2021) — португальский военный деятель и революционер.
 Энрике ди Карвалью Сантуш Онамбве — ангольский политик, заместитель директора DISA.

См. также 
 Карвальо